Zuid (Bahrein), een gouvernement van Bahrein
 Zuid (Libanon), een gouvernement van Libanon